Jméno Chilperich nosí více známých osobností:

 Chilperich I. († 584) - byl franský král z dynastie Merovejců.
 Chilperich II. († 13. února 721) - byl od roku 715 král Neustrie z dynastie Merovejců.
 Chilperich I. Burgundský († 476/491) - byl pololegendární král Burgundů.
 Chilperich II. Burgundský († 473/486) - byl princ a král Burgundů.
 Chilperich Akvitánský († 632) - byl dílčím králem Akvitánie.